nagana – choroba ssaków
 kara nagany (wykroczenie) – kara za wykroczenie
 kara nagany (przewinienie dyscyplinarne) – kara dyscyplinarna
 nagana szlachectwa – środek prawny, służący do zakwestionowania szlacheckiego